Star Dust (podtytuł: A Group of Sentimental Songs Sung by Bing Crosby) – album kompilacyjny autorstwa Binga Crosby’ego wydany w 1940 roku. Album wydawano ponownie, m.in. w 1950 roku, ale z różniącą się okładką. Są to sentymentalne piosenki, oparte na popularnej piosence z 1927 roku „Star Dust”. Ten album zawierał nagranie Crosby’ego z 1939 r. wydane przez Decca, a nie nagranie z 1931 r., które nagrał dla Brunswick.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 6-płytowym albumie o prędkości 78 obr./min, Decca Album No. 181.

płyta 1

płyta 2

płyta 3

płyta 4

płyta 5

płyta 6

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1940
Albumy Decca Records